Абдурахманова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Абдурахманова, Дженнет (1992—2010) — северокавказская преступник.
 Абдурахманова, Дильбар Гулямовна (1936—2018) — советский и узбекский дирижёр.
 Абдурахманова, Майджуда (1918—?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Абдурахманова, Сабохат — доярка совхоза «Акдарья» Акдарьинского района Самаркандской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдурахманова, Сафура Дадаш кызы (род. 1929) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда. Примечания 

 См. также 
 Абдрахманова